Meropeidae — небольшое семейство скорпионниц, насчитывающее всего три вида, которые встречаются в Южной Америке, Северной Америке и Австралии. Внешне похожи на тараканов. Обладают широкими крыльями с обильным жилкованием, которые складываются на спине. У самцов на конце брюшка располагаются генитальные придатки в виде щипцов, напоминающие церки уховерток. Имаго ведут ночной образ жизни, держатся близко к земле. Личинки неизвестны.

Палеонтология 
Представители семейства найдены в отложениях средней юры Сибири и в меловом бирманском янтаре.

Виды 
 Austromerope poultoni Killington, 1933 (Австралия)
 Austromerope brasiliensis Machado et al., 2013 (Бразилия)
 Merope tuber Newman, 1838 (США, Канада)

Примечания 

Скорпионницы
Семейства насекомых
Насекомые Австралии
Насекомые Северной Америки